Radkreuz steht für:

 ein Motiv der bronzezeitlichen Ikonografie, siehe Radkreuz
 ein Handwerkzeug zur Radmontage, siehe Kreuzschlüssel
 , ein Kreuz im Ring (Glorienschein), siehe Kreuznimbus
 ein aus dem griechischen und Andreaskreuz gebildetes Doppelkreuz mit Ring, siehe Mainzer Rad

Siehe auch:

 Sonnenrad
 Keltenkreuz
 Radnadel
 Triumphkreuz
 Weihekreuz